

Codici 
 NFK – codice ISO 3166-1 alpha-3 dell'Isola Norfolk

Altro 
 Nfk – simbolo del Nacfa eritreo